Belleville se poate referi la:

Localități

Canada 
 Belleville, oraș în provincia Ontario
 , localitate în provincia Noua Scoție

Coasta de Fildeș 
 , localitate în

Franța 
 , localitate în departamentul Meurthe-et-Moselle
 Belleville, localitate în departamentul Rhône
 Belleville, localitate în departamentul Deux-Sèvres
 , localitate în departamentul Rhône
 Belleville-en-Caux, localitate în departamentul Seine-Maritime
 Belleville-et-Châtillon-sur-Bar, localitate în departamentul Ardennes
 Belleville-sur-Loire, localitate în departamentul Cher
 Belleville-sur-Mer, localitate în departamentul Seine-Maritime
 Belleville-sur-Meuse, localitate în departamentul Meuse
 Belleville-sur-Vie, localitate în departamentul Vendée
 Le Plessis-Belleville, localitate în departamentul Oise
 , localitate în departamentul Savoie
 Prunay-Belleville, localitate în departamentul Aube
 Saint-Jean-de-Belleville, localitate în departamentul Savoie
 Saint-Martin-de-Belleville, localitate în departamentul Savoie
 Saint-Pierre-de-Belleville, localitate în departamentul Savoie

Statele Unite 
 , oraș în statul Arkansas
 , fost oraș în statul California
 , fostă comunitate neîncorporată în statul Dakota de Nord
 Belleville, oraș în statul Illinois
 , comunitate neîncorporată în statul Indiana
 , oraș în statul Kansas
 , oraș în statul Michigan
 , comunitate neîncorporată în statul Missouri
 , fost oraș în statul Nevada
 , localitate în statul New Jersey
 , comunitate neîncorporată în statul New York
 , comunitate neîncorporată în statul Pennsylvania
 , comunitate neîncorporată în statul Tennessee
 , comunitate neîncorporată în statul Virginia
 , comunitate neîncorporată în statul Virginia de Vest
 , sat în statul Wisconsin

Oameni 
  (1855-1923), actor american de origine belgiană
  (cca. 1300-1359), femeie-pirat franceză
  (1823-1896), inginer francez
 , model francez, Miss France în 1996
 Henri Legrand, cunoscut ca Belleville sau  (1587-1637), actor francez

Filme și seriale 
 , film de animație din 2003
 , serial din 2009
 , film din 2011

Altele 
 , fost fabricant de automobile
 , stație a Metroului din Paris